Le tournoi de tennis de Charlotte est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Amateur, se dispute du 15 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura duPont, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Sue Stap.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charlotte
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Charlotte
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en avril 1971